

Дмитрієвка — село, Бородуліхинський район, Абайська область
 Дмитрієвка — село, Бурабайський район, Акмолинська область
 Дмитрієвка — село, Мартуцький район, Актюбинська область
 Дмитрієвка — село, Тімірязєвський район, Північноказахстанська область
 Дмитрієвка — село, Успенський район, Павлодарська область

Дмитрієвка — село, Александровський район, Оренбурзька область
 Дмитрієвка — присілок, Благоварський район, Башкортостан
 Дмитрієвка — село, Благовіщенський район, Алтайський край
 Дмитрієвка — присілок, Благовіщенський район, Башкортостан
 Дмитрієвка — село, Бузулуцький район, Оренбурзька область
 Дмитрієвка — присілок, Білоозерська сільська рада, Гафурійський район, Башкортостан
 Дмитрієвка — село, Бугурусланський район, Оренбурзька область
 Дмитрієвка — присілок, Мраковська сільська рада, Гафурійський район, Башкортостан
 Дмитрієвка — село, Гур'євський округ, Кемеровська область
 Дмитрієвка — село, Зілаїрський район, Башкортостан
 Дмитрієвка — селище, Зубово-Полянський район, Мордовія
 Дмитрієвка — присілок, Канаський район, Чувашія
 Дмитрієвка — присілок, Кармаскалинський район, Башкортостан
 Дмитрієвка — присілок, Кемеровський округ, Кемеровська область
 Дмитрієвка — присілок, Нордовська сільська рада, Мелеузівський район, Башкортостан
 Дмитрієвка — присілок, Первомайська сільська рада, Мелеузівський район, Башкортостан
 Дмитрієвка — присілок, Мокроусовський округ, Курганська область
 Дмитрієвка — присілок, Омутинський район, Тюменська область
 Дмитрієвка — присілок, Половинський округ, Курганська область
 Дмитрієвка — присілок, Пономарьовський район, Оренбурзька область
 Дмитрієвка — селище, Ромодановський район, Мордовія
 Дмитрієвка — село, Сакмарський район, Оренбурзька область
 Дмитрієвка — присілок, Стерлібашевський район, Башкортостан
 Дмитрієвка — село, Уфимський район, Башкортостан
 Дмитрієвка — присілок, Чебулинський округ, Кемеровська область
 Дмитрієвка — присілок, Дмитрієвська сільська рада, Чишминський район, Башкортостан
 Дмитрієвка — присілок, Шингак-Кульська сільська рада, Чишминський район, Башкортостан
 Дмитрієвка — присілок, Якшур-Бодьїнський район, Удмуртія

Див. також 
 Дмитрівка